Artyleria dużego kalibru - dawniej, artyleria strzelająca pociskami o kalibrze od 140 do 280 mm - w artylerii naziemnej, ponad 100 mm - w artylerii przeciwlotniczej i od 200 do ponad 400 mm w artylerii nadbrzeżnej i okrętowej.

kalibru dużego